Le psaume 37 peut désigner :
 le psaume 37 (36) : psaume 37 selon la numérotation hébraïque, psaume 36 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 38 (37) : psaume 38 selon la numérotation hébraïque, psaume 37 selon la numérotation grecque.